Eufrates o Éufrates puede referirse a:

 El río Éufrates, que atraviesa la región conocida como Mesopotamia.
 El filósofo estoico Eufrates.